Die Baykar Bayraktar Kizilelma () ist ein in Entwicklung befindliches, unbemanntes Kampfflugzeug des türkischen Herstellers Baykar mit einem Turbinen-Strahltriebwerk und damit die erste türkische Drohne mit einem Jettriebwerk. Das Triebwerk stammt von der Ukraine. Mit einem Gewicht von rund 6000 kg soll die Nutzlast 1500 kg betragen und dabei ausschließlich türkische Luft-Boden und Luft-Luft Munition einsetzen. Operieren soll die Drohne unter anderem vom dem Hubschrauberträger Anadolu.

Ein Prototyp war im Mai 2021 fertig gebaut und der Jungfernflug fand am 14. Dezember 2022 statt. Auf Flightradar24 konnte der Flug mit dem Rufzeichen BYK07 über dem Flughafen Tekirdağ-Çorlu-Atatürk gesehen werden.

Weblinks 

 Webpräsenz der Baykar Bayraktar Kizilelma (englisch und türkisch)

Einzelnachweise 

Militärluftfahrzeug (Türkei)
Flugzeugprojekt
Erstflug 2022